Haudos est un patronyme porté notamment par :

 Ernest Haudos (1870-1933), homme politique français, ;
 Justin Haudos (1797-1864), homme politique français ;
 Lucien Haudos de Possesse (1846-1904), homme politique français.
 Sarah Haudos de Possesse, actrice et productrice.

Homonymie de patronyme